La parella formada per l'estatunidenca Desirae Krawczyk i el britànic Neal Skupski eren els defensors del títol i el van reeditar amb èxit. Per Krawczyk era el quart títol de Grand Slam en la prova de dobles mixts mentre que per Skupski fou el segon.

En aquesta edició es va reduir el quadre el nombre d'equips de 48 a 32 com a resultat de passar de sis a cinc rondes, la mateixa mida de quadre que la resta de torneigs de Grand Slams. Aquesta fou la primera edició del torneig en incloure el champions tie-break, quan les dues tennistes empataven a sis jocs en el cinquè set, es disputava un tie-break al major de 10 punts.

Caps de sèrie 

  Ena Shibahara /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (campions)
  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  John Peers (quarts de final)

  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (1a ronda)
  Sania Mirza /  Mate Pavić (semifinals)
  Jeļena Ostapenko /  Robert Farah (quarts de final)
  Andreja Klepač /  Filip Polášek (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2022
Competicions tennístiques del 2022